Carolyn Christov-Bakargiev (1957) – scrittrice e storica statunitense
 Solveig Christov (1918-1984) – scrittrice e commediografa norvegese
 Vojtech Christov (1945) – ex arbitro di calcio slovacco

Pagine correlate
 Hristov
 Kristof